Сен-Дідьє́-д'Альє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Клермон-Феррана, 18 км на південний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

1 січня 2017 року муніципалітет Сен-Дідьє-д'Альє був об'єднаний з Сен-Прива-д'Альє

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2017 року Сен-Дідьє-д'Альє було приєднано до муніципалітету Сен-Прива-д'Альє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Дідьє-д'Альє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дідьє-д'Альє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Луара